Voleybol 1. Ligi 2015-2016 var den 32:a upplagan av Voleybol 1. Ligi, som utser de turkiska mästarna i volleyboll för damer. Det var den sista säsongen av serien med det namnet, då serien följande säsong bytte namn till Sultanlar Ligi. Tävlingen spelades mellan 10 oktober 2015 och 30 april 2016. Tolv lag deltog. Vakıfbank SK blev mästare för den åttonde gången medan İlbank SK och Salihli BGSK åkte ur serien. Kimberly Hill utsågs till mest värdefulla spelare medan Joyce da Silva var främsta poängvinnare.

Regelverk
Mästerskapet bestod av två delar. Först spelades en grundserie med alla de tolv lagen, som möttes både hemma och borta. Efter grundserien delades lagen in i tre grupper. De fyra första gick vidare till slutspel. De följande fyra lagen spelade om plats fem till åtta. De sista fyra lagen spelade ett nedflyttningsspel där de två sista lagen åkte ur serien. I samtliga fall i fortsättningsspelen möttes lagen i två gånger. I slutspelet och spelet om plats 5-8 började lagen på noll poäng, medan de i nedflyttningsspelet behöll poängen från grundserien.

Deltagande lag
Från föregående säsong var Halkbank SK och Salihli BGSK nyuppflyttade.

Turneringen

Grundserien

Resultat

Sluttabell

Fortsättningsspel

Slutspel

Resultat

Sluttabell

Spel om plats 5-8

Resultat

Sluttabell

Nedflyttningsspel

Resultat

Sluttabell

Individuella utmärkelser

Slutplaceringar

Statistik

Referenser

Externa länkar

Sportåret 2015
Sportåret 2016
Sultanlar Ligi
Volleybollsäsongen 2015/2016